Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1999, è stato vinto dall'italiano Laurence Tieleman (tds n. 7). In finale ha sconfitto il qualificato tedesco Markus Hantschk con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3.

Teste di serie

  Magnus Norman (primo turno)
  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Justin Gimelstob (quarti di finale)
  Christian Ruud (primo turno)

  Hendrik Dreekmann (secondo turno)
  John van Lottum (secondo turno)
  Laurence Tieleman (campione)
  Dinu Pescariu (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Markus Hantschk (finale)
  Petr Luxa (secondo turno)
  Roger Federer (semifinali)
  Cristiano Caratti (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Magnus Norman (primo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Jakub Herm-Zahlava (primo turno)
  Axel Pretzsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1999